Wapen van Namen (provincie)
 Wapen van Namen (stad)